Jak pies z kotem (film 1996)
 Jak pies z kotem (film 2018)